Сперанський Георгій Несторович — лікар-педіатр.
 Сперанський Микола Васильович — визначний педагог, домашній вчитель братів Собашникових. Автор книги «Виникнення Московського міського народного університету імені А. Л. Шанявського» (1913)
 Сперанський Микола Іванович (1877—1952) — артист опери (бас), співак, диригент і вокальний педагог
 Сперанський Михайло Михайлович — російський державний діяч, граф.
 Сперанський Михайло Несторович (1863—1938) — російський етнограф, фольклорист, історик літератури, представник культурно-історичної школи в літературознавстві.
 Сперанський Олександр Васильович — російський фізико-хімік.
 Сперанський Олексій Дмитрович — патофізіолог.
 Сперанський Сергій Борисович — архітектор.

 Сперанський — присілок, Уфимський район, Башкортостан, Росія